Alžběta Hesenská (13. února 1539, Kassel – 14. března 1582, Heidelberg) byla německá šlechtična a sňatkem falcká kurfiřtka.

Život 
Alžběta se narodila jako Filipa I. Hesenského a Kristýny Saské, dcery saského vévody Jiřího.

Dne 8. července 1560 se provdala za falckého kurfiřta Ludvíka VI. Měli spolu několik dětí:

 Anna Marie Falcká (1561–1589) ⚭ 1579 budoucí švédský král Karel IX. (1550 - 1611)
 Alžběta Falcká (1562)
 Dorotea Alžběta Falcká (1565)
 Dorotea Falcká (1566–1567)
 Fridrich Filip Falcký (1567–1568)
 Jan Fridrich Falcký
 Ludvík Falcký
 Kateřina Falcká (1572–1586)
 Kristýna Falcká (1573–1619)
 Fridrich IV. Falcký (1574–1610) ⚭ 1593 princezna Luisa Juliana Oranžská (1576 - 1644)
 Filip Falcký (1575)
 Alžběta Falcká (1576–1577)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Falcké kurfiřtky
Hesenští
Narození v roce 1539
Narození 13. února
Narození v Kasselu
Úmrtí v roce 1582
Úmrtí 14. března
Úmrtí v Heidelbergu
Pohřbení v kostele sv. Ducha v Heidelbergu
Ženy